Sherman Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
 Sherman Township (comté de Mason, Illinois)

Iowa 
 Sherman Township (comté de Calhoun, Iowa)
 Sherman Township (comté de Hardin, Iowa)
 Sherman Township (comté de Jasper, Iowa)
 Sherman Township (comté de Kossuth, Iowa)
 Sherman Township (comté de Montgomery, Iowa)
 Sherman Township (comté de Pocahontas, Iowa)
 Sherman Township (comté de Story, Iowa)

Missouri 
 Sherman Township (comté de Cass, Missouri)
 Sherman Township (comté de Dallas, Missouri)
 Sherman Township (comté de DeKalb, Missouri)
 Sherman Township (comté de Harrison, Missouri)
 Sherman Township (comté de Putnam, Missouri)

Voir aussi 
 

Township aux États-Unis
Homonymie de townships
Homonymie de localités aux États-Unis